Госуда́рственная канцеля́рия

 Государственная канцелярия — канцелярия Государственного совета Российской империи, существовала в 1810—1917 годах.
 Придворная и государственная канцелярия () — учреждение Австрийской империи.
 Государственные канцелярии федеральных земель Германии.
 
 
 
 
 
 
 
 Государственная канцелярия (Грузия) - правительственное учреждение Грузии
 Государственная канцелярия по распространению китайского языка за рубежом (Ханьбань) — государственное учреждение Китая.
 Государственная канцелярия (Латвия) ()
 Государственная канцелярия Республики Молдова () - правительственное учреждение Молдовы
 Государственные канцелярии кантонов Швейцарии.
 Государственная канцелярия Эстонии () — аппарат управления республики Эстония.

См. также 
 Канцелярия
 Государственный секретарь